Het boegbeeld (Amsterdam), een kunstwerk in Amsterdam-West van Leonie Mijnlieff
 Het boegbeeld (roman), een roman uit 2002 van de Nederlandse schrijfster Mala Kishoendajal